Rokonok – Móricz Zsigmond regénye (1932)
 Rokonok − 1954-es magyar film, rendezte Máriássy Félix
 Rokonok − 2005-ös magyar film, rendezte Szabó István